Альгарробо () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Магдалена.

История 
Поселение из которого позднее вырос город было основано 24 июня 1895 года. Муниципалитет Альгарробо был выделен в отдельную административную единицу в 1999 году.

Географическое положение 

Город расположен в восточной части департамента, на правом берегу реки Аригуани (приток реки ), на расстоянии приблизительно 113 километров к юго-юго-востоку (SSE) от Санта-Марты, административного центра департамента. Абсолютная высота — 43 метров над уровнем моря.
Муниципалитет Альгарробо граничит на севере с муниципалитетом Фундасьон, на западе — с муниципалитетом Пивихай, на юге — с муниципалитетом Сабанас-де-Сан-Анхель, на востоке — с территорией департамента Сесар. Площадь муниципалитета составляет 409 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 12 576 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 52,7 % от населения Альгарробо, женщины — соответственно 47,3 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 59 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 41 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 73,3 %.

Экономика 
Основу экономики Альгарробо составляет сельскохозяйственное производство.
57,9 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия сферы обслуживания, 34,7 % — предприятия торговой сферы, 6,2 % — промышленные предприятия, 1,2 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Магдалена